Bob Bryan e Mike Bryan erano i detentori del titolo. Hanno difeso il loro titolo, battendo in finale Daniel Nestor e Nenad Zimonjić, con il punteggio di 6-3, 6-7(5), 6-3.

Teste di serie 

  Bob Bryan /  Mike Bryan (campioni)
  Daniel Nestor /  Nenad Zimonjić (finale)
  Lukáš Dlouhý /  Leander Paes (quarti)
  Mahesh Bhupathi /  Maks Mirny (primo turno)
  Łukasz Kubot /  Oliver Marach (terzo turno)
  František Čermák /  Michal Mertiňák (primo turno)
  Mariusz Fyrstenberg /  Marcin Matkowski (secondo turno)
  Marcel Granollers /  Tommy Robredo (secondo turno)

 Christopher Kas /  Dick Norman (primo turno) 
 Julian Knowle /  Robert Lindstedt (primo turno) 
 Simon Aspelin /  Paul Hanley (terzo turno) 
 Marcelo Melo /  Bruno Soares (primo turno) 
 Michaël Llodra /  Andy Ram (primo turno) 
 Martin Damm /  Filip Polášek (secondo turno) 
 Jaroslav Levinský /  Travis Parrott (primo turno) 
 James Blake /  Mardy Fish (Non in tabellone) 
 Jürgen Melzer /  Philipp Petzschner (terzo turno)

Giocatori che hanno ricevuto una wildcard 
  Marinko Matosevic /  Bernard Tomić
  Prakash Amritraj /  Somdev Devvarman
  Kaden Hensel /  Greg Jones
  Matthew Ebden /  Brydan Klein
  Rameez Junaid /  Peter Luczak
  Nick Lindahl /  Matt Reid
  Samuel Groth /  Jason Kubler

Tabellone

Fase finale

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Parte bassa

Sezione 3

Sezione 4 

Australian Open 2010
ATP World Tour 2010